Angel Lake ist der Name folgender Seen in Kanada und in den Vereinigten Staaten:

Kanada
 Angel Lake (Ontario, Thunder Bay District), in Ontario im Thunder Bay District
 Angel Lake (Ontario, Muskoka District Municipality), in Ontario im Muskoka District Municipality
 Angel Lake (British Columbia), in British Columbia
 Angel Lake (Yukon), in Yukon

Vereinigte Staaten
 Angel Lake (Alaska), Prince of Wales-Hyder
 Angel Lake (Idaho), im Custer County
 Angel Lake (Kalifornien), im Siskiyou County
 Angel Lake (Allegan County, Michigan)
 Angel Lake (Allegan County, Michigan)
 Angel Lake (Kent County, Michigan)
 Angel Lake (Montana), im Flathead County
 Angel Lake (Washington), im Yakima County

Siehe auch:
 Angle Lake